Заря́дье — исторический район Москвы между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной. История местности ведётся с XIV века, с 1967 по 2006 год на территории Зарядья располагалась гостиница «Россия», а в 2017 году здесь был открыт одноимённый парк.

Происхождение названия 
Топоним означает, что район находился «за рядами» торговых лавок — имеются в виду Нижние торговые ряды за Московским Кремлём, которые тянулись от Москвы-реки до Варварки вдоль Москворецкой улицы.

История

XIII—XVI века 
Первое упоминание о Зарядье относится к 1365 году, однако поселения торгового люда появились здесь уже в XII веке. Благодаря удобному расположению между Кремлём и пристанью на Москве-реке, Зарядье долгое время оставалось оживлённым торговым центром средневековой Москвы. Главная улица посада называлась Великой (впоследствии — Мокринский переулок) и соединяла Константино-Еленинские ворота Кремля с речной пристанью. До постройки в 1938 году нового Большого Москворецкого моста Зарядье выходило к стенам Кремля. Возведённая в 1534—1538 годах Китайгородская стена отделила Зарядье от реки, и назначение района изменилось.

XVI—XVII века 
В XVI—XVII веках Зарядье представлял собой довольно престижный район, который был заселён ремесленниками, приказчиками, русскими и иностранными купцами. Планировка района сложилась к XVII веку. От Варварки отходили Зарядьевский, Псковский и Кривой переулки, параллельно ей были проложены Мытный, Большой Знаменский (позже — Елецкий) и Ершов переулки.

Важными религиозными центрами Зарядья были церковь Николы Мокрого — покровителя путешественников (снесена в 1932 году), и церковь Варвары Великомученицы, в честь которой улица Варварка получила свое название.

При царе Иване Грозном англичане получили право беспошлинной торговли во всех городах Московской Руси, и на улице Варварка в 1555 году появился Мытный двор, комплекс старого Денежного двора, в который входило и одно из старейших каменных гражданских зданий Москвы — возведённое в 1555 году Английское подворье. Основания подворья в XX веке были превращены в музей, открытый в 1994 году королевой Елизаветой II. Здесь также располагается другой важнейший памятник московского каменного зодчества — Палаты бояр Романовых.

Из-за отсутствия стока в реку вся грязь из Китай-города стекала в самую низкую часть Зарядья. В 1782 году в стене Китай-города, проходящей вдоль Москвы-реки, были сделаны Проломные ворота, в результате чего Зарядье вновь получило выход на набережную.

XVIII—XIX века 

Деревянная застройка района была полностью уничтожена во время пожара 1812 года, что послужило стимулом к началу нового каменного строительства. После пожара здесь начали селиться простые люди — мастеровые, грузчики, работавшие на пристани, купцы, приказчики, трактирщики. Здесь строились в основном малоэтажные дома, в нижних этажах которых располагались лавки и склады, а верхние были жилыми. И. А. Белоусов (1863—1930) писал: «Несмотря на то, что владельцами домов были известные богачи… сами они не жили в этих домах, которые были построены специально для сдачи мелкому ремесленнику или служащему люду, и тип построек был самый экономный: для того, чтобы уменьшить число лестниц и входов, с надворной части были устроены длинные галереи, или, как их называли, „галдарейки“. С этих „галдареек“ в каждую квартиру вёл только один вход».

С 1828 года по 1856 год в Зарядье находилось Глебовское подворье — единственное место в Москве, где дозволялось останавливаться в Москве еврейским купцам (только мужчинам), где они проживали без права выхода в остальную часть города в ночное время. После того, как в 1891—1892 годах из Москвы были принудительно выселены около 20 тысяч еврейских семейств, Зарядье начало приходить в упадок, постепенно превратившись в подобие трущоб.

Зарядье в начале семидесятых годов прошлого столетия было заселено евреями <…> К концу семидесятых годов в Зарядье было уже две синагоги, и вся торговля была в руках евреев. Некоторые переулки представляли собой в буквальном смысле еврейские базары, ничем не отличающиеся от базаров каких-нибудь захолустных местечек на юге.

XX век 

В 1930-е годы территория Зарядья стала объектом интереса советской власти. Первоначально здесь планировалось возвести высотное здание Наркомтяжпрома. В конкурсах, проведённых в 1934—1936 годах, участвовали ведущие архитекторы того времени: братья Веснины, Константин Мельников, Алексей Щусев, Борис Иофан, Иван Леонидов, Аркадий Мордвинов. Несмотря на то, что здание так и не было возведено, в предполагаемой зоне строительства начался масштабный снос старых строений, в том числе и части Китайгородской стены. В 1936—1937 годах была проведена реконструкция Москворецкой набережной. Впоследствии площадку планировалось отдать под строительство здания Совета народных комиссаров, но реновации прекратились в связи с началом Великой Отечественной войны.

В 1947 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина в Зарядье началось возведение восьмой из «сталинских высоток» в 32-этажа высотой 275 метров. Для осуществления грандиозного проекта были разрушены все оставшиеся здания, за исключением исторических памятников на улице Разина (название Варварки с 1933 по 1993 года). Из-за непростых гидрогеологических условий работы шли медленнее, чем на других высотках, к весне 1953 года были только завершены фундамент и стилобат, содержащий технический этаж и двухъярусный бетонный бункер под ним. В связи со смертью Сталина и последовавшем изменении градостроительной политики партии строительство прекратилось и начавшийся уже возводиться каркас разобрали.

В 1964 году на прежнем месте высотки (площадь около 13 гектаров) началось строительство гостиницы «Россия» по плану всё того же архитектора. Замкнутый по контуру объём из 12-этажных корпусов включал два внутренних двора, Центральный концертный зал «Россия» с высотной надстройкой посредине, отдельные рестораны в Восточном и Западном крыльях, а в выходящем на Москворецкую набережную Южном цоколе ещё и кинотеатр «Зарядье» с двумя залами: «Синий» и «Красный». Гостиница начала функционировать 1 января 1967 года и стала самым большим гостиничным объектом в мире: 2722 номера разных категорий, рассчитанных на размещение 5 тыс. человек.

В 1977 году в здании произошёл пожар, в результате которого погибли 42 человека.К 1990-м годам давно не модернизированная гостиница стала приносить убытки.

XXI век 
В 2004 году в повестке правительства Москвы был поднят вопрос о возвращении исторического облика Зарядью. В ноябре того же года был проведён конкурс на лучший проект застройки, предполагавший строительство на месте «России» нового гостиничного комплекса на 1500 мест. 

По распоряжению мэра Москвы Юрия Лужкова в 2006 году гостиница была закрыта, начался её снос. В 2007 году проект реконструкции был заморожен в связи с недостатком финансирования. Компания «СТ Девелопмент» планировала возведение нового комплекса, состоящего из концертного и банкетного залов, разработки британского архитектора Нормана Фостера. Из-за финансовых проблем от строительства вновь отказались.

20 января 2012 года премьер-министр Владимир Путин предложил мэру Москвы Сергею Собянину подумать над созданием на месте снесённой гостиницы парковой зоны. В середине августа 2012 года Собянин окончательно отменил реконструкцию бывшей гостиницы «России» в пользу парка.

В 2013 году прошёл первый этап международного конкурса на проект парка.

Победителем конкурса стал международный консорциум, основным инвестором проекта являлась мэрия Москвы, а генподрядчиком — ижиниринговая компания «Мосинжпроект». Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин пояснил, что московские власти «сознательно отказались от привлечения инвесторов в этот проект. Если привлекать инвесторов, тогда они будут просить коммерческие площади, а в этом случае идея парка может быть изменена».

Строительство парка началось в 2015 году, а торжественное открытие состоялось 9 сентября 2017 года в День города — 870-летия Москвы.

В сентябре 2015 года, во время археологических работ, был обнаружен крупный денежный клад XV—XVII веков, второй по величине после найденного клада в Старом Гостином дворе в 1998 году. Клад, состоявший из 43 тыс. серебряных монет весом более 20 кг, наиболее поздние из которых датируются 1616 годом, был передан в коллекцию Музея Москвы.

Сохранившиеся здания 

В 1948—1950 годах при сносе района в нём прошли археологические раскопки. К концу 1950-х годов всё Зарядье, за исключением ряда памятников на улице Разина (Варварке), двух доходных домов, церкви Зачатия Анны и фрагмента китайгородской стены, было снесено.
Во время сноса застройки реставратором Петром Барановским под позднейшими архитектурными наслоениями были обнаружены строения Английского двора, в 1970-х годах его облик был в основном восстановлен, а в 1994 году открылся музей, упомянутый ранее (в настоящее время — филиал Музея Москвы).

 На улице Варварке
 № 2 стр. 1 — Храм Варвары Великомученицы на Варварке (1796—1804);
 № 4 — Церковь Максима Исповедника (1698—1699);
 № 4а — Старый Английский двор (палаты XVI века);
 № 8, 8а — Знаменский монастырь (Москва) (Старый Государев двор, основан в 1631), комплекс состоит из собора иконы Божьей Матери «Знамение» (1679—1682), колокольни (1784—1789) и братского корпуса (XVII век);
 № 10 — Старый Государев двор, палаты Романовых (XVI—XVII века, реставрированы в 1850-х);
 № 12 — Церковь Георгия Победоносца на Псковской горе;
 № 14 — комплекс зданий конца XIX — начала XX веков. Строение 1 — доходный дом купца Зелика Мордуховича Персица 1909 года, построенный архитектором Николаем Жериховым (сохранились только фасады), строения 2 и 3 — комплекс зданий страхового общества «Якорь» и товарищества «Проводник» 1897 года, построенный архитектором Александром Ивановым (снесены).

 По Московорецкой набережной
 № 3 — Церковь Зачатия Анны, что в Углу (середина XVI века).

Примечания

Литература 
 
 
  (в пер.)
 
 Археология Зарядья // Архнадзор. 12 сентября 2012.

Ссылки 
 Карта центра Москвы 1929 года
 Валентина Шарова. Зарядье
 «Падение Зарядья» (воспоминания писателя Леонида Леонова)
 Наталья Елисеева. Зарядье выберется из Чечулинского сундука
 Александр Можаев. Небесный посад
 Общественное движение «Друзья Зарядья»
 Р. Фрумкина. Памяти Зарядья // «Троицкий вариант — Наука» № 56, c. 12 (2010)
 Прогуляемся по Зарядью! пост юзера  с картой и подборкой фотографий
 Зарядье — теперь в 3D! 3D-модель Зарядья, и виртуальная прогулка, сделанная краеведом Александром Ивановым 
 
 
 Патриаршее подворье храмов в Зарядье

Китай-город
Достопримечательности Москвы
Исторические местности и районы Москвы